Rucktäschel ist der Familienname folgender Personen:

 Annamaria Rucktäschel (* 1945), deutsche Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin
 Emil Richard Rucktäschel (* 1868), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Ruckteschell (Begriffsklärung)